MCA steht für:

 Malaysian Chinese Association, eine politische Partei in Malaysia
 Master of Customs Administration, siehe Liste akademischer Grade (Deutschland) #Nicht-konsekutive und weiterbildende Mastergrade
 Flugplatz Macenta (IATA-Code), Flugplatz von Macenta (Stadt), Region Nzérékoré, Guinea
 MCA Airlines (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft
 MCA (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Media City Leipzig, ein Gebäudekomplex der Filmbranche
 Medicines Control Agency, die ehemalige medizinische Aufsichtsbehörde Großbritanniens
 Metabolic Control Analysis, eine Berechnungsmethode der analytischen Chemie
 Methylcyanacrylat, eine chemische Verbindung, siehe 2-Cyanacrylsäuremethylester
 Micro Channel Architecture, proprietäres Bussystem der Firma IBM
 Middle cerebral artery, eines der drei arteriellen Hauptgefäße des Gehirns, siehe Arteria cerebri media
 Military Commissions Act, ein US-Gesetz von 2006
 Millennium Challenge Account, US-amerikanischer Entwicklungshilfefonds
 Mucochlorsäure, eine chemische Verbindung zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln
 Multi Criteria Analysis, eine Klasse komplexer Entscheidungsverfahren
 Museum of Contemporary Art (Chicago), ein 1967 gegründetes Museum für zeitgenössische Kunst in Chicago
 Music Corporation of America, eine ehemalige Schallplattenfirma

MCA ist das Pseudonym von:
  Adam Yauch (1964–2012), US-amerikanischer Musiker

M.C.A. steht für:
 M.C.A., ehemaliger deutscher Hersteller von Automobilen
 MCA-DAVI, eine 4-Walzen Rundbiegemaschine des italienischen Herstellers

mca steht für:
 Maká (ISO-639-3-Code), eine der Mataco-Guaicurú-Sprachen

Abkürzung